Симьонеску () — румынская фамилия. Известные носители:
 Влэдуц Симьонеску (род. 1990) — румынский дзюдоист, призёр Универсиады.
  (1873—1944) — румынский геолог и палеонтолог.
 Мариана Симьонеску (род. 1956) — румынская теннисистка, победительница Открытого чемпионата Франции среди девушек.
  (1926—1995) — румынский врач, член Румынской академии.